Arauquita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Arauquita (kommun), Arauca, 
 Arauquita (ort), Arauca, 
 Aeropuerto Arsenio Valderrama, flygplats, Arauca,